Górzyca (Neder-Silezië), een gehucht in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Oleśnicki 
 Górzyca (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Słubicki 
 Górzyca (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Słubicki 
 Górzyca (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Gryficki